Куприна́ — женская форма русской фамилии , а также топоним в России.

 Носительницы фамилии 
 Куприна, Ксения Александровна (1908—1981) — модель, актриса, мемуаристка, дочь писателя Александра Куприна.
 Куприна-Иорданская, Мария Карловна (ур. Давыдова; 1881—1966) — российский редактор, издатель журнала «Мир Божий», первая жена А. И. Куприна.
 Куприна, Нина Павловна (1929—2008) — советский геолог, учёный секретарь Советского комитета Международной программы геологической корреляции. Топоним 
 Куприна — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Куприна — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

 См. также 
 Куприно